la fronde est une arme.
 Thierry la Fronde, série télévisée d'aventures française conçue par Jean-Claude Deret, diffusée entre 1963 et 1966.
 la fronde (métallurgie), par analogie avec l’arme de jet, est un outil destiné à effectuer des moulages par centrifugation, autrefois outil à main, maintenant électrique, utilisé en bijouterie, prothèse dentaire, etc.
 le mot « fronde » désigne souvent un lance-pierre, fait d'un « Y » et d'un élastique.
 la Fronde est un événement de l'histoire de France
 la fronde est un moyen d'emballer une plaie en prompt secours.
 la fronde est le nom (synonyme de thalle) d'une partie de certaines plantes (algues, fougères, lichens).
 La Fronde est un journal féministe fondé par Marguerite Durand en 1897.
 La Fronde est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires, diffusé en 2003.

Voir aussi 
 Fronde gravitationnelle